Příjmení Gilmour má více osobností:

 David Gilmour, britský kytarista
 David Gilmour (album), jeho album
 Bill Gilmour, americký politik
 Doug Gilmour, kanadský hokejista
 Ginger Gilmour, americká umělkyně, bývalá modelka